Шустино — название нескольких населённых пунктов:
 Шустино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Шустино — деревня в Дмитровском районе Московской области.